Franz Zorell ist der Name folgender Personen:

* Franz Zorell (Theologe) (1863–1947), deutscher Theologe
 Franz Zorell (Ozeanograf) (1898–1956), deutscher Ozeanologe